Råsen kan avse:
Råsen, Västmanland – en sjö i Skinnskattebergs kommun i Västmanland.
Råsen, Korpo – en ö i Korpo, Åboland, Finland.

Se även
Lilla Råsen
Västra Råsen
Östra Råsen